Мясниково — название населённых пунктов в России.

Владимирская область 
 Мясниково — деревня в Гороховецком районе.

Вологодская область 
 Мясниково — деревня в Грязовецком районе.
 Мясниково — деревня в Кирилловском районе.

Ивановская область 
 Мясниково — деревня в Лухском районе, Благовещенское сельское поселение.
 Мясниково — деревня в Лухском районе, Тимирязевское сельское поселение.
 Мясниково — деревня в Палехском районе.
 Мясниково — деревня в Тейковском районе.

Крым 
 Мясниково — исчезнувшее село в Красноперекопском районе.

Курганская область 
 Мясниково — село в Далматовском районе.

Пермский край 
 Мясниково — деревня в Кунгурском районе.

Тверская область 
 Мясниково — деревня в Бежецком районе.

Челябинская область 
 Мясниково — посёлок в Ашинском районе.

Ярославская область 
 Мясниково — село в Борисоглебском районе.
 Мясниково — деревня в Брейтовском районе.
 Мясниково — деревня в Любимском районе.
 Мясниково — деревня в Некоузском районе.